

Toponyme 
 Mitry, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui rattachée à la commune de Mitry-Mory

Patronyme 

 Jean Mitry, un historien du cinéma
 Jean-Christophe Sandrier de Mitry